Az 1256-os jelzésű távolsági autóbusz Budapest, Déli pályaudvar és Kisbér, autóbusz-állomás között közlekedett. A járatot a Volánbusz üzemeltette.

Története 

2019. december 15-étől csak Tatabánya és Kisbér között közlekedik és a helyközi számozás alapján a 8464-es jelzést kapta.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! colspan=2|Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok a járat megszűnésekor
|-
|0||Budapest, Déli pályaudvarvégállomás||33||35
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|A szürke hátterű megállóhelyeken Kisbér felé csak felszállni, Budapest felé csak leszállni lehetett.
|-bgcolor=DFDFDF
|1||Budapest, Alkotás utca||32||34
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|2||Budapest, Sasadi út||31||33
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|3||Biatorbágy, ALPINE||30||32
|align=left|
|-
|4||Biatorbágy, Schachermayer-L.||29||31
|align=left| (Biatorbágy)
|-
|5||||28||30
|align=left| (Herceghalom)
|-
|6||Bicske, Bader fogadó||27||29
|
|-
|7||Újbarok, újbarki szőlők||26||28
|
|-
|8||Birkacsárda||25||27
|
|-
|9||Tatabánya, Budai út||24||26
|align=left|
|-
|10||Tatabánya, Szent István utca||23||25
|align=left|
|-
|11||Tatabánya, Baross köz||22||24
|align=left|
|-
|12||Tatabánya, sportpálya||21||23
|align=left|
|-
|13||Tatabánya, Kormányhivatal||20||22
|align=left|
|-
|14||Tatabánya, Sárberek bejárati út||19||21
|align=left|
|-
|15||Tatabánya, Kodály Zoltán iskola||18||20
|align=left|
|-
|16||Tatabánya, autóbusz-állomásvégállomás||17||19
|align=left| (Tatabánya)
|-
|17||Tatabánya, kórház||16||18
|align=left|
|-
|18||Tatabánya, kertvárosi elágazás||15||17
|align=left|
|-
|19||Tatabánya, Bánhida vasúti megállóhely||14||16
|align=left| (Bánhida)
|-
|20||Környe, faluközpont||13||15
|align=left|
|-bgcolor=FFFDDD
|colspan=5|Tatabánya felé egyes menetek Oroszlány és Bokod érintésével közlekedtek, ezek nem álltak meg Környe, Széchenyi utca és Dad, templom között.
|-bgcolor=FFFDDD
|21||Környe, Széchenyi utca||∫||14
|align=left|
|-bgcolor=FFFDDD
|22||Környe, Beloiannisz utca||∫||13
|align=left|
|-bgcolor=FFFDDD
|23||Kecskédi elágazás||∫||12
|align=left|
|-bgcolor=FFFDDD
|24||Kömlőd, Pálóczy Horváth utca||∫||11
|align=left|
|-bgcolor=FFFDDD
|25||Kömlőd, községháza||∫||10
|align=left|
|-bgcolor=FFFDDD
|26||Dad, templom||∫||9
|align=left|
|-bgcolor=FFFDDD
|∫||Oroszlány, körforgalom||12||∫
|align=left|
|-bgcolor=FFFDDD
|∫||Oroszlány, posta||11||∫
|align=left|
|-bgcolor=FFFDDD
|∫||Bokod, Hajnal utca||10||∫
|align=left|
|-bgcolor=FFFDDD
|∫||Bokod, iskola||9||∫
|align=left|
|-bgcolor=FFFDDD
|∫||Bokod, Dadi utca||8||∫
|align=left|
|-
|27||Dad, bokodi elágazás||7||8
|align=left|
|-
|28||Szákszendi elágazás||6||7
|align=left|
|-
|29||Császár, Petőfi utca||5||6
|align=left|
|-
|30||Császár, posta||4||5
|align=left|
|-
|31||Császár, Márkustag bejárati út*(csak néhány menet érinti)||∫||4
|align=left|
|-
|32||Vérteskethely, alsó||colspan=2|3
|align=left|
|-
|33||Vérteskethely, posta||colspan=2|2
|align=left|
|-
|34||Kisbér, sportpálya||colspan=2|1
|align=left|
|-
|35||Kisbér, autóbusz-állomásvégállomás||colspan=2|0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Magyarország megszűnt helyközi és távolsági autóbuszvonalai
A Volánbusz megszűnt autóbuszvonalai
Tatabánya megszűnt autóbuszvonalai